Bo Cheesman (né le  à Guildford en Angleterre) est un joueur professionnel de hockey sur glace anglais.

Carrière de joueur
Après une carrière junior passée aux États-Unis, il rejoint les rangs de la East Coast Hockey League à la fin de la saison 2004-05. Il y évolue toujours depuis ce temps. Lors de la dernière saison, il joua pour trois clubs différents.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Blues Jr. de Springfield ||NAHL ||50 ||7 ||8 ||15 ||35 ||6 ||1 ||2 ||3 ||20
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Blues Jr. de Springfield ||NAHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Indians de Soo ||NAHL ||48 ||23 ||8 ||31 ||43 ||5 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2000-2001 ||Indians de Soo ||NAHL ||56 ||29 ||38 ||67 ||56 ||10 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2001-2002 ||Lakers de Lake Superior State ||NCAA ||35 ||2 ||5 ||7 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Lakers de Lake Superior State ||NCAA ||36 ||5 ||8 ||13 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Lakers de Lake Superior State ||NCAA ||35 ||11 ||7 ||18 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Lakers de Lake Superior State ||NCAA ||38 ||5 ||6 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Nailers de Wheeling ||ECHL ||8 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||69 ||20 ||26 ||46 ||24 ||9 ||4 ||1 ||5 ||6
|-
|2005-2006 ||Senators de Binghamton ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||30 ||5 ||10 ||15 ||61 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||42 ||14 ||9 ||23 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||72 ||30 ||27 ||57 ||79 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|rowspan="3"|2008-2009 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||18 ||3 ||3 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Thunder de Stockton ||ECHL ||5 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||IceMen d'Evansville ||LCH ||37 ||9 ||14 ||23 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||25 ||6 ||8 ||14 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-

|246||75||78||153||248||19||4||4||8||16

|62||15||22||37||52||-||-||-||-||-

|144||23||26||49||109||-||-||-||-||-

|159||59||54||113||138||21||6||5||11||26

Notes et références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Guildford
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Attaquant de hockey sur glace